Мишуткино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мишуткино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Мишуткино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Мишуткино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.